Candy bar, signifie « barre chocolatée » en anglais.
 Le candy bar est une figure de freestyle motocross.
 Candy Bar, situé dans le quartier de Soho, était le plus célèbre bar lesbien de Londres.
 Candi Bar est une chanson de l'album He's Keith Murray de Keith Murray sortie en 2003.

Voir aussi

Références